Сезон 1984 року у вищій лізі чемпіонату СРСР з футболу — 47-й в історії турнір у вищому дивізіоні футбольної першості Радянського Союзу. Тривав з 10 березня по 24 листопада 1984 року. Участь у змаганні узяли 18 команд, 2 гірших з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону стала команда «Зеніт» (Ленінград), для якої ця перемога у чемпіонаті стала першою в історії.

Підсумкова таблиця 

Ліміт нічиїх дорівнював 10.

Бомбардири 
 19 — Сергій Андрєєв (СКА)
 18 — Гамлет Мхітарян («Арарат»)
 17 — Юрій Желудков («Зеніт»), Олег Протасов («Дніпро»), Юрій Тарасов («Металіст»)
 14 — Андрій Рєдкоус («Торпедо»)
 13 — Сергій Родіонов («Спартак»), Сергій Стукашов («Кайрат»)
 12 — Євстахій Пехлеваніді («Кайрат»), Георгій Кондратьєв («Динамо» Мн)
 11 — Ігор Бєланов («Чорноморець»)
 10 — Володимир Клементьєв («Зеніт»), Олег Блохін («Динамо» К)

Ігри, голи 
У чемпіонаті брали участь п'ять українських команд. Нижче наведений список гравців, які виходили на поле і забивали м'ячі у ворота суперників.

«Дніпро»: Олег Протасов (34, 17), Геннадій Литовченко (33, 7), Сергій Краковський (31), Сергій Башкиров (31), Віктор Кузнецов (30, 2), Андрій Ділай (30, 1), Володимир Лютий (30, 8), Сергій Пучков (29, 2), Олександр Лисенко (28, 2), Володимир Багмут (25, 2), Олег Таран (20, 7), Олексій Чередник (19, 2), Микола Павлов (19, 1), Петро Кутузов (17), Іван Вишневський (17), Олег Серебрянський (13, 2), Петро Чілібі (9), Микола Федоренко (9), Віктор Консевич (3), Сергій Художилов (3), Анатолій Загребаєв (2), Володимир Устимчик (2), Андрій Бобриков (1), Олександр Червоний (1), Анатолій Назаренко (1). Автогол: Ю. Ликов (СКА Р). Тренер — Володимир Ємець.

«Чорноморець»: Володимир Плоскина (34, 3), Василь Іщак (33), Ігор Бєланов (33, 11), Микола Романчук (32, 1), Ігор Наконечний (32, 2), Віктор Пасулько (32, 5), Юрій Роменський (28), Сергій Жарков (27), Віктор Сахно (27, 8), Іван Шарій (26, 6), Олександр Щербаков (24, 6), Олександр Багапов (19, 3), Ігор Соколовський (19), Олександр Скрипник (17), Юрій Смотрич (17), Сергій Третяк (16), Володимир Фінк (9, 3), Анатолій Чистов (7), Борис Тропанець (4, 1), Гаврило Псоміаді (1), Сергій Шматоваленко (1), Олег Сич (1). Тренер — Віктор Прокопенко.

«Динамо» К: Анатолій Дем'яненко (33, 2), Вадим Євтушенко (32, 5), Віктор Чанов (31), Сергій Балтача (31), Олег Блохін (30, 10), Віктор Хлус (30, 7), Андрій Баль (29, 1), Леонід Буряк (24, 3), Олександр Заваров (24, 6), Володимир Безсонов (20, 2), Михайло Олефіренко (20, 1), Сергій Журавльов (19), Павло Яковенко (19), Олексій Михайличенко (18, 4), Василь Євсєєв (18), Олег Кузнецов (15, 2), Володимир Лозинський (15), Василь Рац (13, 1), Вадим Каратаєв (6), Олександр Гій (4), Михайло Михайлов (3), Юрій Махиня (1). Автоголи: Едуард Тевзадзе («Динамо» Тб), Овік Кіракосян («Арарат»). Тренер — Валерій Лобановський.

«Металіст»: Ігор Якубовський (34, 3), Віктор Камарзаєв (32, 2), Юрій Бондаренко (32, 8), Сергій Мотуз (31, 3), Юрій Сивуха (30), Юрій Тарасов (30, 17), Віктор Сусло (30), Ігор Талько (30, 3), Олег Крамаренко (27, 2), Віктор Каплун (27), Сергій Кузнецов (27, 1), В'ячеслав Медвідь (22, 1), Ігор Братчиков (19), Олександр Іванов (14, 1), Валерій Ярмак (11, 1), Іван Ледней (9), Володимир Лінке (9), Леонід Сааков (7), Сергій Овчинников (5), Ігор Кутепов (5), Віктор Яловський (5), Олександр Єсипов (2), Андрій Федецький (1), Борис Деркач (1). Тренер — Євген Лемешко.

«Шахтар»: Михайло Соколовський (34, 7), Валентин Єлінскас (33), Володимир Пархоменко (31, 2), Віктор Грачов (31, 8), Ігор Петров (31, 3), Сергій Морозов (30, 6), Сергій Ященко (29, 6), Анатолій Раденко (28, 3), Сергій Кравченко (26, 5), Валерій Гошкодеря (24, 1), Валерій Рудаков (24), Олександр Сопко (23), Сергій Акименко (21, 2), Сергій Покидін (19), Олег Смолянинов (18), Ігор Юрченко (10, 2), Олексій Варнавський (8), Віктор Смигунов (7), Олександр Штурлак (5), Ігор Василюк (5), Ігор Симонов (4), Володимир Гаврилов (1). Автоголи: С. Базулєв («Спартак»), В. Медвідь («Металіст»). Тренер — Віктор Носов.

Результати матчів

Посилання 

 Календар ігор 
 На www.rsssf.com 
 Результати на WildStat.ru 

84
СРСР